Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Engel e Nicklas Utgren che hanno battuto in finale Sasa Hirszon e Christian Ruud 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Johan Donar (quarti di finale)
 Mårten Renström /  Mikael Tillström (quarti di finale)

 Nils Holm /  Lars-Anders Wahlgren (semifinali)
 David Engel /  Nicklas Utgren (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1993